Bisgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Bisgaard (1890–1987), dänischer Ruderer
 Holger Bisgaard (1880–1943), dänischer Arzt
 Morten Bisgaard (* 1974), dänischer Fußballspieler
 Sofia Bisgaard (* 2002), dänische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Bisgaard bezeichnet:

 ein klinisches Zeichen, siehe Bisgaard-Zeichen
 eine anatomische Region im Bereich des Fußknöchels, siehe Bisgaard-Kulisse